William Beveridge ist der Name folgender Personen:

* William Beveridge (Theologe) (1637–1708), britischer Bischof
 William Beveridge (Veterinärmediziner) (1908–2006), australischer Veterinärmediziner
 William Henry Beveridge (1879–1963), britischer Ökonom und Politiker